Наталья Леонидовна Дилакторская () — советская писательница и редактор.

Биография 
Родилась в 1904 году.

Работала педагогом и методистом в Театре юного зрителя, затем — редактором в ленинградском отделении Детиздата.

Начала печататься в 1924 году, писала для детей младшего возраста. В 1930-х годах сотрудничала с журналами «Чиж» и «Ёж».

Сотрудничала с Д. Хармсом, С. Маршаком, Н. Радловым, М. Зощенко и другими.
Одна из авторов текстов к выдержавшей множество изданий детской книжке «Рассказы в картинках». Интересно, что во 2-м издании книги (1940 год) авторы текста не были указаны, поскольку Н. И. Дилакторская в то время находилась в лагерях.

В 1941 году добровольцем ушла на фронт Великой Отечественной войны.
 
Дружила с Анной Ахматовой с 1944 года. Пользовалась её доверием — выступила редактором-составителем неизданного собрания сочинений Ахматовой в 2-х томах.

Умерла 20 декабря 1989 года в Таллине.

Труды 
 Упрямая луковица
 Повесть о Гайдне
 Приключения серого Маламыша

Память 
 В РГАЛИ хранятся материалы, связанные с Н. Л. Дилакторской.

Примечания

Ссылки 
 Дилакторская Наталья Леонидовна (1904—1989) — писатель
 Наталья Леонидовна Дилакторская

Женщины в Великой Отечественной войне